The Final Judgment – cortometraggio del 1913 diretto da Archer MacMackin
 The Final Judgment – film del 1915 diretto da Edwin Carewe